Assedio di Asti (1526)
Assedio di Asti (1746)